„Апокалипто“ () е американски драматичен, приключенски филм от 2006 г., на режисьора Мел Гибсън. Премиерата на филма е на 8 декември 2006 в Съединените американски щати.

Сюжет

Актьорски състав

Награди

Бележки

Външни препратки 
    
    

Филми от 2006 година
Американски приключенски филми
Американски драми
Филми на Тъчстоун Пикчърс
Филми на Мел Гибсън